Ghibellinia ist der Name von Studentenverbindungen 
 Burschenbund Ghibellinia zu Berlin im Burschenbunds-Convent 
 Hannoversche Burschenschaft Ghibellinia-Leipzig in der  Deutschen Burschenschaft 
 Karlsruher Burschenschaft Ghibellinia
 Turnerschaft Ghibellinia zu Heidelberg im Coburger Convent
 verbandsfreie Turnerschaft Ghibellinia Göttingen
 verbandsfreie Burschenschaft Ghibellinia zu Prag in Saarbrücken 
 Landsmannschaft Ghibellinia zu Tübingen im Coburger Convent
 Stuttgarter Burschenschaft Ghibellinia in der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft

Siehe auch

 Ghibellinen und Guelfen